F-Serie steht für:
 Beluga F-Serie, Klasse von Mehrzweckschiffen von Beluga Shipping
 Daihatsu F-Serie, Automodell des Herstellers Daihatsu, siehe Daihatsu Taft
 EMD F-Serie, Diesellokomotiven-Baureihe des Herstellers EMD
 Ford F-Serie, Pick-up-Baureihe des Herstellers Ford
 Isuzu F-Serie, Lkw-Modellreihe der Marke Isuzu, siehe Isuzu Forward
 Nikon-F-Serie, Kleinbildkamera-Baureihe der Marke Nikon
 Oldsmobile F-Serie, Automodell der Marke Oldsmobile

Siehe auch:
 Chevrolet Serie F, Automodell
 Nikon-F-Serie Autofokus, Kamera-Baureihe
 F-Klasse (Begriffsklärung)
 F-Modell, bauwirtschaftliches Modell
 F-Reihe (Begriffsklärung)